Dans l'univers imaginaire de Faucongris (utilisé pour le jeu de rôle Donjons et Dragons), Célestian est le dieu des Étoiles, de l'Espace et des Vagabonds. Son symbole est un cercle noir serti de sept étoiles; sa couleur est le noir. Dieu œridien et frère de Fharlanghn, on l'appelle parfois le Vagabond Lointain; on a coutume de dire que les deux frères suivent des chemins proches, mais différents. Célestian est d'alignement Bon neutre, mais ses adorateurs peuvent être de n'importe quel alignement bon. Célestian est également une divinité importante du décor de campagne Spelljammer, car il encourage ses fidèles à voyager parmi les étoiles.

Histoire éditoriale

Règles avancées de Donjons et Dragons,  (1977-1988)
Célestian est décrit pour la première fois dans un article de Gary Gygax intitulé "The Deities and Demigods of the World of Greyhawk" paru dans le magazine Dragon en 1982; il est par la suite détaillé dans le supplément World of Greyhawk Fantasy Game Setting et dans le livre Greyhawk Adventures.

Règles avancées de Donjons et Dragons,  (1989-1999)
Célestian est l'une des divinités décrites dans la boîte de jeu From the Ashes de la campagne de Faucongris et apparaît à nouveau dans le livret Greyhawk: L'Aventure commence.

Célestian, tel qu'il est décrit dans les suppléments Greyspace et The Complete Spacefarer's Handbook, joue un rôle important dans le décor de campagne de Spelljammer. 

Sa place dans la cosmologie de Planescape est détaillée dans le livre On Hallowed Ground; dans le supplément Warriors of Heaven, il est décrit comme l'une des divinités du Bien que peuvent servir les Célestes.

Donjons et Dragons, édition 3.0 (2000-2002)
Le rôle de Célestian dans la  de la campagne de Faucongris est défini dans l'Atlas de Greyhawk.

Donjons et Dragons, édition 3.5 (2003-2007)
Son clergé est détaillé pour cette édition dans le Codex Divin.

Description
Célestian apparaît souvent sous la forme d'un homme mince de haute taille dans la force de l'âge, qui porte des vêtements noirs frappés de son symbole, souvent brodées de joyaux (diamant, améthyste, saphir, émeraude, topaze, jacinthe et rubis) qui brillent comme des étoiles lointaines. Sa peau glabre et ses yeux sont noirs comme l'ébène. Sa voix est un murmure froid et surnaturel, qui porte loin malgré sa douceur, mais il parle rarement. Il a pouvoir sur les météores, les comètes, les astéroïdes et tous les corps célestes, et jouit de quelque influence sur la lumière et le climat. Il peut invoquer des devas astraux pour le servir.

Relations
Célestian est le frère de Fharlanghn. On a coutume de dire que les deux frères suivent des chemins proches, mais différent; là où Fharlanghn choisir d'arpenter le monde entier, Célestian a choisi le vide cosmique et le Plan astral. Célestian est allié avec Zagyg, Kéoghtom, Heward et Murlynd, et se trouve souvent en leur compagnie.

Dans l'espace, les prêtres de Célestian sont détestés par les adorateurs du dieu égyptien Ptah, qui envient leurs capacités spéciales. Les Quêteurs jouent le rôle d'un réseau de communication pour les fidèles de Célestian qui sont largement dispersés.

Royaume
Célestian parcourt le Plan Astral, le Plan éthéré et les Plans intérieurs, mais préfère l'Astral. Les âmes de ceux qui l'ont vénéré au cours de leur existence deviennent les étoiles de ses robes et voyagent avec lui. Lorsque leur soif de voyage devient telle qu'ils veulent voyager seuls, ils s'unissent à Célestian. 

Certains prétendent que les âmes des fidèles de Célestian sont classés selon le nombre de mondes qu'ils ont visité, mais cela n'est pas considéré comme une doctrine officielle.

Dogme
Célestian encourage ses fidèles à vagabonder loin de leur foyer, en suivant les étoiles. L'astrologie fait autant partie du culte de Célestian que l'astronomie et ses adorateurs sont encouragés à partir à la découverte des desseins secrets qui se cachent dans les trajectoires des étoiles et des autres corps célestes.

Textes sacrés
Bien que les adeptes de Célestian s'engagent à vagabonder, ils peuvent rester au même endroit pendant des décennies sans recevoir pire qu'un aimable reproche de la part des prêtres du culte; on attend toutefois de ces derniers qu'ils prennent leurs vœux un peu plus au sérieux.

Le module d'aventure River of Blood de la campagne Living Greyhawk décrit les Voyages du Vagabond Lointain, un livre d'heures et d'aphorismes dédié de 45 pages à Célestian; un motif complexe en forme d'étoile est repoussé dans sa couverture de cuir.

Adorateurs
Le culte de Célestian étant essentiellement l’affaire d'astronomes, d'astrologues, de navigateurs, de philosophes, de rêveurs et de ceux qui s'intéressent au ciel et au cosmos, il n'est que peu répandu en Flannesse. Les demi-humains et quelques autres humanoïdes qui ont leur propres panthéons vénèrent parfois Célestian en plus de leurs propres dieux. Les membres des espèces nocturnes qui ont été bannis de leur peuple, pour avoir montré de la pitié ou de l'amour pour les humains, se convertissent souvent au culte du Vagabond Lointain car si l'éclat du soleil blesse leurs yeux, la douce lumière des étoiles les accepte tels qu'ils sont. 

Même si le culte de Célestian sur Tærre est modeste comparé à celui de Fharlanghn, sur d'autres plans d'existence et dans les profondeurs de l'espace, il est bien plus populaire que son frère tærrestre. Il représente la divinité de prédilection des arpenteurs planaires et des initiés du spelljammer. Sur Tærre, les adorateurs de Célestian préfèrent ne pas parler de leurs voyages secrets à ceux qui ne partagent pas leur foi.

Clergé
La prêtrise de Célestian est divisée en sept rangs, classé par ordre croissant d'importance selon le pouvoir et le savoir, chacun se différenciant du précédent par son numéro et par le placement des gemmes au sein du symbole sacré. Ces prêtres parcourent le monde, les cieux et les autres plans à la recherche de météorites magiques, d'artefacts et de connaissances relatifs aux sphères d'influence de Célestian. Ce sont des adeptes de l'art divinatoire. Ils se montrent extrêmement studieux et méditatifs, secrets et détachée des aléas du quotidien. Ils n'utiliseront pas leur expertise des étoiles et de l'espace pour piloter des vaisseaux de guerre, ni des transports d'esclaves, pas plus qu'ils n'aideront les conquérants injustes. Leur arme de prédilection est la lance de fantassin. Ils coopèrent énormément avec les prêtres de Fharlanghn.

 Les membres du Premier Ordre portent des robes bleu ciel; leur gemme est le rubis.
 Les membres du Second Ordre portent des robes gris clair; leur gemme est la hyacinthe.
 Les membres du Troisième Ordre portent des robes violettes; leur gemme est la topaze.
 Les membres du Quatrième Ordre portent des robes bleu-gris; leur gemme est l'émeraude.
 Les membres du Cinquième Ordre portent des robes dark blue ; leur gemme est le saphir.
 Les membres du Sixième Ordre portent des robes du pourpre le plus profond; leur gemme est l'améthyste.
 Les membres du Septième Ordre sont les plus puissants; ils portent des robes noires et leur gemme est le diamant.

L'un des plus célèbres clercs de Célestian est Agathe de Thrunch.

Temples
On trouve des autels en l'honneur de Célestian dans les campagnes, loin de la lumière des villes, et les plus souvent au sommet des montagnes ou des collines d'où l'on a une vue dégagée sur le ciel.

Le temple "principal" de Célestian est situé dans les monts Griffons. Les adeptes du Vagabond Lointain gardent la trace de leurs voyages stellaires et les archivent sous l’Université Grise de la Cité-Franche de Faucongris. Il y a également un important temple de Célestian à l'extérieur du village de Thrunch. Il existe un endroit dans la Barrière des Hautes-Cimes qui est le site d'un pèlerinage sacré pour les fidèles de Célestian.

On peut trouver jusque dans les profondeurs de l'espace des hospices tenus par des prêtres de Célestian qui ont décidé de rester quelque temps au même endroit. Ils offrent abri, nourriture, air et conseil, et, même s'ils n'y a pas de tarifs déterminés, apprécient les donations. Ils peuvent indiquer le chemin et aider les voyageurs à trouver du travail.

Rituels
Les offices en l'honneur de Célestian ont lieu en plein air sous un ciel étoilé.

Jours sacrés
 La Mortelune, également appelée Nuit Noire, Nuit Étoilée ou Nuit de l'Aube Prometteuse, a lieu le 11 moibéni. C'est une nuit sacrée pour l’Église de Célestian en raison de la facilité avec laquelle il est possible d'observer les étoiles, sans être gêné par la lumière des deux lunes.

 La Gloire de la Grande Lune, ou Croiselune, qui a lieu le 11 semailles, lorsque Luna est pleine, mais Célène nouvelle, est sacrée pour le culte de Célestian.

 La Nuit du Solstice d'Hiver, également appelée Nuit Tamisée, Sombre Veillée ou Gloire de la Compagne, a lieu le 4 froidenoce. Il s'agit de la nuit où Luna est complètement nouvelle et seule la plénitude de Célène est visible dans le ciel. C'est la plus longue nuit de l'année durant laquelle les clercs de Célestian assurent une cérémonie ininterrompue d'observations astrales.

Mythes et légendes

Le Don de Célestian
Selon la légende, il y a des milliers d'années de cela, Célestian lança un énorme météore vers la Tærre. Ce corps céleste s'enfonça de plusieurs milles sous la surface tærrestre de l'Œrik Occidental. Malgré les siècles innombrables qui se sont écoulés depuis, le noyau en fusion de la météorite n'a pas refroidi. On dit que ce noyau contient un don inestimable du Vagabond Lointain, encore que personne ne soit d'accord quant à la nature précise de ce don; certains disent qu'ils s'agit de l'adamantium le plus pur du multivers, Tandis que d'autres soutiennent que le don consiste en une profonde vérité philosophique. 

Le seul moyen d'atteindre le Don de Célestian est un étroit pont de pierre naturel au plus profond de l'Outreterre. On raconte que des monstres venus des quatre coins de l'espace et de toutes les époques le gardent.

Sources
Brown, Anne, Greyhawk: Guide du Joueur (Wizards of the Coast, 1998).
Conforti, Steven, ed. Living Greyhawk Official Listing of Deities for Use in the Campaign, version 2.0. (Wizards of the Coast, 2005); disponible en ligne :
Gary Gygax et Frank Mentzer, Le Temple du Mal Élémentaire (TSR, 1985).
Mona, Erik, River of Blood (Wizards of the Coast, 2000).
Niles, Douglas, and Carl Sargent. The City of Greyhawk (TSR, 1989).
Pramas, Chris, "Underground Scenarios", in Dragon n°294 (Wizards of the Coast, 2002).
Living Greyhawk Journal no. 3 - "Gods of Oerth"

Notes et références

Divinité de Donjons et Dragons
Greyhawk